Bewegungsdaten können sein:
 Teil eines Bewegungsprofils – siehe Bewegungsprofil
 Ein Begriff aus der Informatik, oft als Gegenteil von Stammdaten verstanden